Mészáros Mihály (1901–1982) festő, grafikus
 Mészáros Mihály (1930–2008) szobrász
 Mészáros „Michu” Mihály (1939–2016) akrobata, kaszkadőr és színész
 Mészáros Mihály (1953) színész
 Michael Mansfield (1962) író eredeti neve is Mészáros Mihály